Rio de Janeiro
RJ (conector) — de equipamentos de telecomunicação
Royal Jordanian —  companhia aérea jordaniana cujo código IATA é RJ

Desambiguações de siglas